Amerikai Egyesült Államok
 Dixonville (Alabama)
 Dixonville (Alberta)
 Dixonville (Florida)
 Dixonville (Oregon)
 Dixonville (Pennsylvania)
 Dixonville (Tennessee)